M109 kan avse
Messier 109 – en stavgalax i stjärnbilden Stora Björnen
M109 haubits – en självgående amerikansk 155 millimeters haubits
M-109 (motorväg) – en motorväg i Michigan, USA

Se även
 Messerschmitt Bf 109 – ett tyskt jaktplan